Карл Шмид:
 Шмид, Карл (1914—1998) — швейцарский художник, педагог, скульптор, гравер, иллюстратор, графический дизайнер и живописец.
 Шмид, Карл Адольф (1804—1887) — немецкий педагог, отец Георга Карла Шмида.
 Шмид, Карл Фридрих (1840—1897) — немецкий шахматист.
 Шмид, Карл Христиан Эргард (1761—1812) — немецкий философ, глава воспитательного института в Йене.